Eljas kan syfta på följande platser:

Finland 

 Eljas (ö), Södra Savolax, S:t Michel,

Spanien 

 Eljas (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Eljas (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Finlandförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar